Сыроед — человек, практикующий Сыроедение
 Фамилия. Известные представители:
 Сыроед, Оксана Ивановна — народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва